Il existe deux régions des Savanes en Afrique :
 la Région des Savanes (Côte d'Ivoire),
 la Région des Savanes (Togo).